«I’m Your Baby Tonight» — песня американской певицы Уитни Хьюстон с одноимённого альбома 1990 года. Была издана как лид-сингл с него.

История 
Музыкальный сайт AllMusic так рассказывает историю создания этой песни:

Приём публики 
В США песня возглавила как Billboard Hot 100, так и ритм-энд-блюзовый чарт «Билборда». Сингл с ней стал уже шестым синглом Уитни Хьюстон, получившим золотую сертификацию по продажам в США.

Примечания

Ссылки 
 Видеоклипы на YouTube
  «I’m Your Baby Tonight»
 «I’m Your Baby Tonight» (европейская версия)

Песни 1990 года
Синглы 1990 года
Песни Уитни Хьюстон
Синглы Arista Records